Het Spaanse woord voor neus
Nariz (Aveiro), plaats in de Portugese gemeente Aveiro
Wazmo Nariz, Amerikaans new wave singer-songwriter.